Wyandotte Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wyandotte Township (Minnesota)
 Wyandotte Township (Oklahoma)
 Wyandotte Township (South Dakota)